Das ASB Classic 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 30. Dezember 2002 bis 4. Januar 2003 statt.

Im Einzel gewann Eleni Daniilidou gegen Cho Yoon-jeong mit 6:4, 4:6 und 7:62. Im Doppel gewann die Paarung Teryn Ashley / Abigail Spears mit 6:2, 2:6 und 6:0 gegen Cara Black / Jelena Lichowzewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ASB Classic 2003 fand vom 28. bis 30. Dezember 2002 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Auckland